Simpatiche canaglie (The Little Rascals) – serial di cortometraggi proiettati nei cinema dal 1922 al 1944
 Simpatiche canaglie (The Little Rascals) – serie animata degli anni 1980
 Piccole canaglie (The Little Rascals) – film del 1994 diretto da Penelope Spheeris